Premier Algierii jest powoływany przez prezydenta, razem z innymi członkami rządu. Narodowe Zgromadzenie Ludowe musi zatwierdzać prawodawczy program nowego rządu. W przeciwnym wypadku Zgromadzenie zostaje rozwiązane, a premier musi podać się do dymisji.

Lista premierów Algierii

Linki zewnętrzne 
 Algieria w serwisie rulers.org